

Persone
 Antonio Socci (1959) – giornalista e scrittore italiano
 Dario Socci (1988) – pugile italiano della categoria dei pesi welter
 Ettore Socci (1846-1905) – giornalista, politico e scrittore italiano
 Vicente Cantatore Socci (1935) – ex calciatore e allenatore di calcio argentino naturalizzato cileno

Altro
 Palazzo Socci – edificio di Firenze
 Piazza Socci – piazza del centro storico di Grosseto; al centro della piazza: monumento ad Ettore Socci

Pagine correlate
 Soci